Mühlengrund bezeichnet:

 Verwaltungsgemeinschaft Mühlengrund, bis 2004 Zusammenschluss von fünf Dörfern im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Mühlengrund (Meyenburg), Ortschaft in Meyenburg (Osterstade), Landkreis Osterholz, Niedersachsen, Deutschland
 Mühlengrund (Mörlen), Wohnplatz in Mörlen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Mühlengrund (Gemeinde Niederhollabrunn), Ortsteil von Niederhollabrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Mühlengrund, bis 1938 Konopken, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Konopki (Biała Piska) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Muehlengrund, Ortsteil der Gemeinde Sondersdorf im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich